Meusburger steht für:
 Meusburger Georg GmbH & Co KG, österreichischer Hersteller von Normalien für den Formen- und Stanzwerkzeugbau mit Sitz in Wolfurt, Vorarlberg

Meusburger ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Meusburger (* 1978), österreichische Mathematikerin
 Cornelia Meusburger (* 1972), österreichische Skirennläuferin
 Franz Meusburger (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Georg Meusburger (* 1936), österreichischer Firmengründer
 Herbert Meusburger (1953–2023), österreichischer Bildhauer
 Karl Meusburger (1870–1940), Südtiroler Priester und Naturwissenschaftler
 Peter Meusburger (1942–2017), österreichischer Geograph
 Simon Meusburger (* 1974), österreichischer Komponist, Regisseur und Direktor des Wiener Schubert Theaters
 Stefan Meusburger (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Yvonne Meusburger-Garamszegi (* 1983), österreichische Tennisspielerin